Томатес има више значења:

 Томатес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Томатес (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику